Darville peut faire référence à :

Patronyme 

 Alex Darville (1994-), coureur cycliste américain ;
 Alphonse Darville (1910-1990), sculpteur, médailleur et dessinateur belge ;
 Eka Darville (1989-), acteur australien ;
 , pilote automobile.

Pseudonyme 
 Jean Darville, pseudonyme d'Édouard Berth (1875-1939), philosophe et syndicaliste français.